Juan Carlos Díaz puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Carlos Díaz Cisneros, político argentino - Interventor de facto Federal (durante 1944–1945);
 Juan Carlos Díaz Quincoces, futbolista español;
 Juan Carlos Díaz (futbolista argentino), futbolista y entrenador argentino;
 Juan Carlos Díaz (yudoca), yudoca venezolano.